Bobby Decordova-Reid, född 2 februari 1993, är en engelsk-jamaicansk fotbollsspelare som spelar för Fulham.

Karriär
Den 28 juni 2018 värvades Reid av Cardiff City, där han skrev på ett fyraårskontrakt. Den 8 augusti 2019 lånades Reid ut till Fulham på ett låneavtal över säsongen 2019/2020.

Källor

Noter

Engelska fotbollsspelare
Jamaicanska landslagsspelare i fotboll
Spelare i Bristol City FC
Spelare i Cheltenham Town FC
Spelare i Oldham Athletic AFC
Spelare i Plymouth Argyle FC
Spelare i Cardiff City FC
Spelare i Fulham FC
Spelare i English Football League
Spelare i Premier League
Spelare i CONCACAF Gold Cup 2021
Födda 1993
Levande personer
Män